

Geografia
 Barzizza (Gandino) – frazione del comune di Gandino, al quale si è aggregato nel 1927
 Gandino – comune italiano della provincia di Bergamo, in Lombardia
 Val Gandino – valle della Lombardia, in provincia di Bergamo, percorsa dal torrente Romna

Persone
 Adolfo Gandino (1878-1940) – compositore italiano, figlio del latinista Giovanni Battista
 Alberto Gandino (1250-1310) – giurista italiano, giudice dal 1281 al 1310, si occupò di diritto penale e statuti
 Antonio Gandino (1560-1631) – pittore italiano, attivo prevalentemente a Brescia e a Bergamo
 Giovanni Battista Gandino (1827-1905) – latinista italiano, docente all'Università di Bologna, padre del compositore Adolfo

Altro
 Polittico di Gandino – opera lignea realizzata da Pietro Bussolo
 Villa Gandino, o Villa Malvezzi – edificio nel comune di Ozzano dell'Emilia, città metropolitana di Bologna

Pagine correlate
Gandini